Il doppio del torneo di tennis Rolls Royce Women's Cup Kristinehamn 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bovina e Valerija Solov'ëva che hanno battuto in finale Viktoryia Kisialeva e Ilona Kramen' 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Elena Bovina /  Valerija Solov'ëva (Campionesse)
 Iryna Burjačok /  Lenka Wienerová (semifinali)

 Oksana Kalašnikova /  Magda Linette (primo turno)
 Alexandra Artamonova /  Diāna Marcinkēviča (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rolls Royce Women's Cup Kristinehamn 2012